CNC steht als Abkürzung für:

 Canadian National Collection, eine wissenschaftliche Sammlung von Insekten
 Central nuclear de Cofrentes in Spanien, siehe Kernkraftwerk Cofrentes
 Centre national du cinéma et de l’image animée, eine staatliche französische Filmförderungsbehörde
 Centro Nacional Chega!, osttimoresisches, nationales Archiv
 Comisión Nacional de la Competencia, die spanische Wettbewerbsbehörde
 Computerized Numerical Control, computerisierte numerische Steuerung, elektronische Steuerung von Maschinen
 Condensation Nucleus Counter, siehe Kondensationspartikelzähler
 Consensual Non-Consent, Bezeichnung im Metakonsens des BDSM Metakonsens
 C'N'C, italienische Modemarke, siehe Costume National
 CNC TV, ein weltweit über Satellit verbreiteter chinesischer Nachrichtensender

Cnc steht für:
 Cancer, astronomische Abkürzung für Krebs (Sternbild)

C&C steht für:
 Click & Create, eine Spieleentwicklungssoftware, siehe The Games Factory
 Command & Conquer, eine Serie von Computerspielen

Abkürzung